Notte rosa  – album di Umberto Tozzi del 1981
Notte rosa/Amantenova e Notte rosa/Per Angela – singoli di Umberto Tozzi del 1981
 Notte rosa  – evento simile alla notte bianca